Stableford
 stableford en golf

 Brian Stableford (né en 1948), écrivain de Science-fiction
 Howard Stableford (né en 1959), personnalité de la télévision britannique

Homonymie de patronyme